Le nom propre Osmond est un anthroponyme normand devenu patronymique dans cette région et resté aussi prénom dans le monde anglophone. Il est issu de la variante norroise Osmundr du nom de personne d'origine également scandinave Ásmundr, formé de Ás- qui a donné Ases, et mundr qui signifie « protection ». Les noms de famille Osmont et Omont ont aussi la même origine. On le retrouve dans les communes normandes du type Osmonville et Omonville.

Il est utilisé également comme nom commun de fougère, sous la forme Osmunda.

Prénom
En tant que prénom masculin du monde anglophone (d'origine normande), Osmond et au féminin français Osmonde. La forme anglo-saxonne ou anglicisée est Osmund.

Ce prénom est également attesté chez les Wisigoths ; il est encore porté au  par un noble wisigoth de Septimanie, Ansemond (francisation du nom gotique A(n)smund).

Il correspond à l'anthroponyme vieux haut allemand Ansemund.

 Pour les articles sur les personnes portant ces prénoms, consulter la liste générée automatiquement pour Osmond, pour Osmund. et pour Osmonde.

Patronyme 
C'est un patronyme spécifique au Cotentin en particulier et avec la graphie Osmont à la Normandie en général. On trouve aussi les variantes Omont, Omond et Aumont.
 La famille d'Osmond est une ancienne famille aristocratique normande.
 Robert & Jean-Baptiste Osmond (oncle & neveu), fondeurs-bronziers-ciseleurs ayant exercé à Paris au XVIIIe siècle.
 Antoine Eustache d'Osmond
 Floris Osmond (1849 - 1912), ingénieur sidérurgiste français.
 Humphry Osmond (1917 - 2004), psychiatre britannique.
 Ken Osmond (1943-2020), acteur américain.
  (1949-), chanteur, musicien et compositeur américain (The Osmonds). 
  (1951-), chanteur américain (The Osmonds).
  (1953-), chanteur et bassiste américain (The Osmonds).
 Donny Osmond (1957-), acteur américain.
 Marie Osmond (1959-), actrice et chanteuse américaine.
 Stéphane Osmond (1962-), footballeur français.
  (1963-), chanteur (The Osmonds), acteur et homme d’affaires américain.
 Kaetlyn Osmond (1995-) est une patineuse artistique canadienne.

Saint chrétien
 Osmond de Sées, évêque anglo-normand du .

Toponyme
 Osmond, nom donné au  à Aubry-le-Panthou, dans le département de l'Orne, d'après celui d'un seigneur local.
 Osmond (Nebraska) est une ville des États-Unis de 800 habitants.

Bâtiment 
 Église Mémorial-Osmond, édifice religieux méthodiste-anglican de Calcutta (Inde).

Nom commun
 Le procédé osmond est une méthode historique d'affinage de la fonte en acier naturel pratiquée en Suède. Les osmonds sont les boules de fer faites par ce procédé.
 Le genre Osmunda regroupe plusieurs espèces de fougères.
 Le château d'Osmond est un cru artisan de haut-médoc.

Voir aussi

Notes et références

Liens internes
 Liste des prénoms

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Osmond
Patronyme normand